BI Лебедя (IRC +40408 или BD+36 4025) — красный сверхгигант в созвездии Лебедя. Предположительно входит в состав звёздной ассоциации Лебедь OB1. Обладает радиусом в 916-1240 солнечных, что делает BI Лебедя одной из крупнейших известных звёзд. Масса звезды составляет 20 масс Солнца, а светимость больше солнечной в 123000-226000 раз. Эффективная температура поверхности звезды составляет 3575 K.  Классифицируется как медленная неправильная переменная звезда.

См. также 
 BC Лебедя
 RW Лебедя
 KY Лебедя
 NML Лебедя
 Список крупнейших звёзд

Примечания 

Лебедь (созвездие)
Красные сверхгиганты
Медленные неправильные переменные